Collange peut désigner :
 Christiane Collange, une journaliste et écrivaine française
 Jean-François Collange, un pasteur et universitaire français